Unaverage Gang — музыкальный дуэт из Лас-Вегаса, исполняющий музыку преимущественно в стиле хип-поп/рэп. Коллектив состоит из исполнителей Vague и Angel of Death (широко известный как AC).

История 
Интерес к музыке появился у исполнителей ещё в раннем подростковом возрасте. Первый их совместный трек был записан на мобильное устройство. Одним из самых больших вдохновителей Vague стал Eminem. В начале своего творческого пути Vague и Angel of Death не заключали контрактов с лейблами и продюсерами, поэтому созданием и продвижением музыки занимались самостоятельно.

Muppy, SCHIZO, Ramirez и JO$HEATN — это лишь некоторые из талантливых артистов и продюсеров, с которыми работал дуэт.

Дискография

Альбомы и EP

Клипы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница группы в Твиттер
 Официальная страница группы в Facebook
 Официальная страница группы в Instagram
 Официальный канал группы на YouTube
 Официальная страница группы в Apple Music
 Официальная страница группы в Spotify

Рок-группы США
Гранж-группы